Primakow, ros., ukr. Примаков
 Jewgienij Primakow
 Witalij Primakow
Zobacz też:
 Henry Primakoff